Shimon est la prononciation originale en hébreu de Simon et . Il peut faire référence à :

Patronyme et prénom 
 Shimon Peres (1923-2016), homme d'État israélien, président de l'État d'Israël de 2007 à 2014.
 Shimon HaTzadik ou Siméon le Juste, Sage d'Israël
 , producteur et DJ britannique
 , guerrier Viking dans la Russie médiévale
 , président de la Cour suprême d'Israël de 1965 à 1976
 , chanteur japonais
 Shimon bar Yohaï, rabbin

Arts 
 Shimon de Samarie, bande dessinée française de Fred Le Berre (scénario) et Michel Rouge (dessin)

Prénom masculin